Riederngraben ist eine Gewässername:

 Riederngraben (Pleichach), rechter Zufluss der Pleichach bei Bergtheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Riederngraben (Radolfzeller Aach), linker Zufluss der Radolfzeller Aach bei Bohlingen, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Riedengraben
 Riedergraben